Hadelinus van Celles - (circa 617- 690), kloosterstichter en heilige
Hadelinus van Séez - (-circa 910), Frans bisschop en heilige